Sanex Championships 2001 – tenisowy turniej z cyklu Sanex Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 2001 roku został rozegrany w dniach 30 października – 4 listopada w Monachium.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione 

Rezygnacje:
  Venus Williams zrezygnowała z gry w turnieju z powodu kontuzji lewego nadgarstka.
  Martina Hingis zrezygnowała z gry w turnieju z powodu operacji kostki.
  Monica Seles zrezygnowała z gry w turnieju nie podając powodów decyzji.

Drabinka 

uwaga: w - walkower

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie WTA

2001 w tenisie ziemnym
2001
2001 w Niemczech